Gulf (provincie), een provincie van Papoea-Nieuw-Guinea
Gulf (RMI), een muziekalbum
Gulf Oil
Gulf Air
NedGulf